Білоруська футбольна вища ліга 2010 — 20-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Білорусі. Титул чемпіона здобув БАТЕ.

Клуби

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Плей-оф 
Торпедо переміг у стикових матчах і залишився у Вищій лізі на наступний сезон.

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25/28 листопада 2010

|}

Посилання 
 Білоруська Вища ліга на soccerway 

2010
Білорусь
2010 у білоруському спорті